Artwork (kunst), een term in de muziekbranche om al het grafisch materiaal dat een muziekuitgave vergezelt mee aan te duiden
 Artwork (artiest), een Brits dubstepproducent en diskjockey